Villiers-le-Sec ist der Name mehrerer französischer Orte und Gemeinden:

 Villiers-le-Sec (Calvados), Ortsteil der Gemeinde Creully sur Seulles
 Villiers-le-Sec (Haute-Marne)
 Villiers-le-Sec (Nièvre)
 Villiers-le-Sec (Val-d’Oise)

Siehe auch: Villers-le-Sec